Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero circa ).

Distanze minori di 1021 m
  =  — ~
  — Distanza della Grande Nube di Magellano dal Sole.
  — Distanza della Piccola Nube di Magellano dal Sole.
  — Distanza della galassia Leo I, la galassia satellite della Via Lattea più lontana dal Sole.
Distanze maggiori di 1022 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)

+21